Охіра (Айті)
Охіра (Міяґі)
Охіра (Тотіґі)
Гора Охіра (Тотіґі)
Гора Охіра (Куре)